Старый Замзор — опустевший посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Посёлок находился в 4 км от посёлка Замзор.

История 
Посёлок был расположен на Большом Сибирском тракте. Заселение шло как минимум с 1770-х годов.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 0 человек

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Замзорскому муниципальному образованию Нижнеудинского района
Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района